Kira puede referirse a:

Por su traducción del inglés killer (asesino) al idioma nipón Kirā (キラー)

Kira o Kyra (luz brillante y trono) el significado del nombre de Kira.

Localidades 
Kyra (Chipre)

Objetos 
 Kira. Ultraportátil del fabricante español Airis.
 Higurashi no Naku Koro ni Kira. Saga de Ovas del anime Higurashi no Naku Koro ni
 Kira, prenda femenina tradicional de Bután.

Personajes 
  Kira (Light Yagami). Personaje del manga y anime Death note.
  Kira Yamato (Mobile Suit Gundam SEED y Gundam SEED Destiny). Protagonista de Mobile Suit Gundam SEED y por la tercera y quinta temporada de Mobile Suit Gundam SEED Destiny.
  Kira. Un personaje de Mortal Kombat
  Iduru Kira. Personaje del manga y anime Bleach.
  Sakuya Kira. Personaje del manga y anime Angel Sanctuary.
  Kira ~ Personaje de Power Rangers (Power Ranger color amarillo) de Power Rangers Dino Thunder
  Kira ~ Personaje Moncarutha (Clest López, en el caso ... Clest López es uno de los mejores gamers Shooters, conocido como Kira)
  Kyra~ Diosa del videojuego Far Cry 4, que da nombre a su localización Kyrat.
  Kira ~ Personaje de cómic y dibujos animados Érase una vez... el hombre, Érase una vez... el espacio, Érase una vez... la vida, Érase una vez... las Américas, Érase una vez... los inventores, Érase una vez... los exploradores, Érase una vez... la ciencia, Érase una vez... la música, Érase una vez... nuestra Tierra.  De nombre real Mercedes. Chica/mujer de piel oscura, pelo largo negro y ojos negros. Aparece como amiga especial, pareja, novia, esposa del personaje llamado Pedrito.
 Kira Yukimura Personaje de Teen Wolf (serie de televisión de 2011) Es una Kitsune, un espíritu zorro de rayo. Es uno de los personajes principales, interpretada por Arden Cho.
  Kira ~ protagonista del spin-off de HAN SOLO STAR WARS (2018) interpretada con Emilia Claire.
  Kira ~ Companion del juego en línea de Star Wars The Old Republic (2011), uno de los más importantes.
  Kira ~ Personaje del videojuego Assassins Creed Odyssey
  Kira ~ Personaje Gelfling de la película Cristal Oscuro (1982) de Jim Henson Interpretado por Kathryn Mullen.

 Personas 
 Kira Románova, princesa rusa. 
 Kyra Sedgwick, actriz.
 Kyra Gracie, luchadora brasileña.
 Kira Miró, actriz y presentadora española.
 Kira Luna Salas y Avilés'',  periodista y youtuber

 Grupos 

 'キラ(kira)'': katakana de kira en japonés.o